Collegio elettorale di Torino 2 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 2 – collegio elettorale del Senato della Repubblica